Arne Andreassen – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Elisabeth Andreassen – cantante norvegese
 Gunn Margit Andreassen – biatleta norvegese
 Gunnar Andreassen – calciatore norvegese
 Kjell Andreassen – calciatore norvegese
 Kjell Schou-Andreassen – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Lars Henrik Andreassen – calciatore norvegese
 Svein Are Andreassen – calciatore norvegese
 Tor Arne Andreassen – calciatore norvegese
 Tormod Andreassen – giocatore di curling norvegese